Tramontana – nome utilizzato in varie parti d'Europa per indicare un vento freddo proveniente dal nord
 Tramontana – automobile sportiva spagnola
 Tramontana – singolo di Matteo Romano del 2022
 Il Tramontana – film del 1965 diretto da Adriano Barbano
 La tramontana – singolo di Daniele Pace e Mario Panzeri del 1968
 Filippo Tramontana – giornalista e conduttore televisivo italiano